

Шищиці — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Шищиці — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства